Mysz komputerowa – komputerowe urządzenie wskazujące
 Myszka smugogrzbieta – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych, należący do monotypowego rodzaju myszka (Muriculus)
 Myszka– kanał, prawobrzeżny dopływ Łączy
 Myszka – polska płaskodenna, turystyczna łódź żaglowa